Danaé Blais  (1999) - pattinatrice canadese
 Eugenio Blais (1860-1934) – pittore italiano
 Giorgio Blais  (1935) – generale italiano
 Giulio Blais (1869-1966) - generale italiano
 Giuseppe Francesco Blais (1823-1889) - funzionario italiano
 Isabelle Blais (1975) - attrice canadese
 Jean-Charles Blais (1956) - pittore francese
 Marie-Claire Blais (1939-2021) – scrittrice canadese
 Valeria Blais (1899-1999) - letterata italiana